Dominanta je převládající, řídící složka v něčem (ve výtvarném umění například převládající barva, která dodává celému obrazu ráz).

Výraz dominanta je používán v následujících souvislostech:
 Dominanta (stavba) – výrazná stavba, která zásadním způsobem ovlivňuje vzhled nějakého místa
 Dominanta (hudba) – hudební termín používaný pro pátý stupeň diatonické stupnice a pro akordy postavené na tomto stupni
 Dominanta (zahradnictví) – výrazná, nebo nejvýraznější dřevina, rostlina, nebo prvek, který je nedílnou součástí skupiny (často podobných) prvků. Osamoceně stojící výrazný prvek kompozice, obvykle dřevina, se nazývá solitéra. 
Krajinná dominanta

Reference